Zubieta (Navarra), een dorp in de Spaanse regio Navarra
 Zubieta (Gipuzkoa), een wijk in de Spaanse stad San Sebastian